Eberhard von Kurowski ist der Name folgender Personen:

* Eberhard von Kurowski (General, 1854) (1854–1926), deutscher General der Infanterie
 Eberhard von Kurowski (General, 1895) (1895–1957), deutscher Generalleutnant